Nemanja Kojić − serbski biegacz
 Nemanja Kojić − serbski piłkarz